Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1956 odbyły się w Paryżu (Francja) w dniach 30 sierpnia-12 września 1956 roku. W turnieju wzięło udział 17 drużyn. Turniej rozegrano następująco: wszystkie drużyny podzielono na 5 grup, każdy rozegrał z każdym po jednym meczu, ekipy z miejsc 1 i 2 przechodziły do grupy finałowej, pozostałe drużyny do grupy walczącej o miejsca 11-17. Zwyciężczyniami ponownie zostały reprezentantki Związku Radzieckiego.

W turnieju wzięły udział także Polki, które zajęły 3. miejsce.

Drużyny uczestniczące

Runda wstępna

Grupa A 

Tabela

Grupa B 

Tabela

Grupa C 

Tabela

|}

Grupa D 

Tabela

|}

Grupa E 

Tabela

Mecze o miejsca 11-17. 

---

Tabela

|}

Grupa finałowa 

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Pełne zestawienie wyników

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1956 w piłce siatkowej
1956 we Francji
Piłka siatkowa we Francji